Jalen Smereck (né le  à Détroit, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Jackalopes d'Odessa dans la NAHL. Le 6 octobre 2016, il signe avec les Coyotes de l'Arizona. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || Jackalopes d'Odessa || NAHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2014-2015 || Thunder de Blomington || USHL ||51 ||3 ||15 ||18 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Generals d'Oshawa || LHO ||63 ||5 ||20 ||25 ||65 ||5 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|2016-2017 || Firebirds de Flint || LHO ||60 ||9 ||36 ||45 ||62 ||5 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Firebirds de Flint || LHO  ||46 ||10 ||24 ||34 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Admirals de Norfolk || ECHL ||44 ||5 ||28 ||33 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||16 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rush de Rapid City || ECHL ||13 ||3 ||11 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 30 ||1 ||4 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 17 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Donbass Donetsk || UHL ||  || 
|-
| 2021-2022|| Bietigheim Steelers || DEL ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1997
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Firebirds de Flint
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du Donbass Donetsk
Défenseur de hockey sur glace